Alexis Marie Lahaye (1850-1914), peintre français ;
 Corinne Lahaye (1947-2020), actrice française ;
 Edmond Lahaye (1886-1981), chansonnier et dessinateur français ;
 François-Étienne Lahaye (1878-1949), peintre français ;
 Jean-Louis Lahaye (1970-), présentateur et animateur belge ;
 Jean-Luc Lahaye (1952-), chanteur et animateur français ;
 Jef Lahaye (1932-1990), coureur cycliste néerlandais ;
 Léon Lahaye (1857-1943), archiviste et érudit belge ;
 Marie-Hélène Lahaye (19?-), juriste et féministe belge ;
 Martial Lahaye (1945-2020), homme politique belge flamand ;
 Mathieu Lahaye (1983-), athlète français ;
 Paul Lahaye (1902-1983), homme politique québécois ;
 Sabien Lahaye-Battheu (1967-), femme politique belge flamande ;
 Tristan Lahaye (1983-), footballeur français ;
 Vital Lahaye (1937-), écrivain belge.

Voir aussi
 Louis Marie de Lahaye Cormenin, baron puis vicomte de Cormenin